Чикерелл () — небольшой город в Дорсете, Англия. На 2001 год население города составляло 5282 человека.

История 
Хотя в данной местности и были обнаружены римские останки, указывая, что поселения в этом районе существовали на протяжении многих лет, современный Чикерелл — это один из самых молодых городов Дорсета. Самое значительное развитие происходило на протяжении последних двадцати лет.

Население 
Население Чикерелла — 5300 человек, по состоянию на 2010 год, среди которых 2590 мужчин и 2710 женщин. Рождаемость в городе превышает смертность, также есть чистая внутренняя миграция как результат неуклонного роста населения. Население значительно выросло с 1960 года. Между 1961 и 1971 оно увеличилось на 43 % с 2300 до 3300 и продолжает расти с тех пор, хотя и более медленными темпами.

Примечания

Ссылки 
 Chickerell Town Council
 
 Chickerell Community website

Города Дорсета